De Langeman, een folkloristische reus in Hasselt, België
 De Langeman, een bronzen beeld hiervan voor de Virga-Jessebasiliek, in Hasselt, België
 De Langeman (fietsbrug), de brug van fietssnelweg F72 over het Albertkanaal in Diepenbeek, België